Яра Шахиди (, род. 10 февраля 2000) — американская актриса и модель. Наиболее известна по роли Зоуи Джонсон в сериале «Черноватый» (2014—2022) и его спин-оффе «Повзрослевшие» (2018 — ).

Биография 
Шахиди родилась в Миннеаполисе, штат Миннесота в семье фотографа иранского происхождения Афшина Шахиди и Кери Шахиди, которая афро-американского и чоктауского происхождения, но выросла в Калифорнии, где и начала свою карьеру ребёнка-актёра со съемок в рекламе.Шахиди дебютировала на экране с ролью дочери в фильме 2009 года «Представь себе», а затем появилась с небольшими ролями в «Солт», «Немыслимое» и «Я, Алекс Кросс». Она сыграла центральную роль в независимом фильме 2011 года «Как по маслу», а затем снималась на регулярной основе в ситкоме «Первая семья». Она также появилась в сериалах «Детектив Раш», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Фостеры».

В 2013 году Шахиди сыграла роль Оливии Поуп в детстве в двух эпизодах сериала ABC «Скандал». В следующем году это привело её к регулярной роли старшей дочери персонажей Трейси Эллис Росс и Энтони Андерсона в комедийном сериале ABC «Черноватый». Проект принес ей NAACP Image Award за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США